Herder steht für:

 Verlag Herder in Freiburg im Breisgau
 Verlagsgruppe Herder
 Herders Conversations-Lexikon
 Herder-Bibel
 Herder-Lexikon der Biologie, siehe Lexikon der Biologie
 Friedrich Herder Abraham Sohn, ehemaliges Unternehmen in Solingen
 eine alte deutsche (und englische) Bezeichnung für Hirte

Schulen:
 Herder-Gymnasium (Berlin)
 Herder-Gymnasium Forchheim
 Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium (Pirna)
 Herderschule Gießen
 Herderschule Kassel
 Herder-Schule Wuppertal
 Herder-Gymnasium Minden

Herder ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Herder (1964–2018), deutscher Schauspieler
 August von Herder (1776–1838), deutscher Geologe, Mineraloge und sächsischer Oberberghauptmann
 Bartholomä Herder (1774–1839), Gründer des Verlags Herder in Freiburg im Breisgau
 Benjamin Herder (1818–1888), Verleger der Verlagsgruppe Herder, Freiburg im Breisgau
 Edeltraut Herder (1918–2004), deutsche Schriftstellerin
 Emil Ernst Gottfried von Herder (1783–1855), Beamter in Bayern
 Ferdinand Gottfried von Herder (1828–1896), Botaniker in St. Petersburg
 Gerhard Herder (* 1928), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Gottfried von Herder (1858–1912), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Hans Ludwig Herder (* 1956), deutscher Schriftsteller

 Johann Gottfried Herder (1744–1803), Dichter und Philosoph der Weimarer Klassik

 Leopold Herder (1808–1868), württembergischer Oberamtmann
 Manuel Herder (* 1966), deutscher Verleger
 Maria Carolina von Herder (1750–1809), Ehefrau von Johann Gottfried Herder, siehe Maria Karoline Flachsland
 Philipp Herder (* 1992), deutscher Turner
 Philipp Herder-Dorneich (* 1928), deutscher Ökonom und Sozialpolitiker
 Theophil Herder-Dorneich (1898–1987), deutscher Verleger
 Uwe Herder (1942–1998), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm von Herder (1824–1907), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL (Königreich Sachsen)
 Wolfgang von Herder (1810–1853), deutscher Geologe, Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL (Königreich Sachsen)

Siehe auch:
 Härder
 Herter
 Härter